Bolesławiec – miasto (gmina miejska) w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim
 Bolesławiec – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Bolesławiec 
 Bolesławiec – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Mosina 
 Bolesławiec – gmina wiejska w województwie dolnośląskim
 Bolesławiec – gmina w województwie łódzkim
 Bolesławiec – gmina w latach 1919–1948
 Bolesławiec – gromada w województwie łódzkim
 Bolesławiec – stacja kolejowa w Bolesławcu, w województwie dolnośląskim

Zobacz też 
 BKS Bolesławiec
 Bolesławiec Leśny
 Kolonia Bolesławiec-Chróścin
 Bolesławiec Piastów
 Dekanat Bolesławiec

 Stary Bolesławiec,  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav